«Три поросёнка» () — короткометражный мультфильм, выпущенный 27 мая 1933 года в серии Silly Symphonies Walt Disney Studios через дистрибьютора United Artists. Мультфильм занимает 11 место в списке 50 величайших мультфильмов, составленном историком анимации Джерри Беком в 1994 году. Художник-аниматор этого мультфильма Арт Бэббит.

Сюжет 
Три брата строят собственные дома из кирпича, дерева и соломы. Все они играют на различных музыкальных инструментах: Неф-Неф — на флейте, Наф-Наф — на скрипке, а Ноф-Ноф — на фортепиано. Первые два строят свои дома с большой лёгкостью, после чего весь оставшийся день отдыхают и поют. Третий же, Ноф-Ноф (, Практичный Поросёнок), работает целый день, строя прочный кирпичный дом, но его братья посмеиваются над ним. Он предупреждает, что если они не построят дома лучше, то Серый Волк поймает их. Наф-Наф (, Поросёнок-скрипач) и Неф-Неф (, Поросёнок-флейтист) не обращают на него внимания и продолжают петь песню «Нам не страшен серый волк» ().

Однажды злой голодный волк (, букв. Большой Плохой Волк) действительно приходит и сдувает соломенный дом. Флейтист убегает в деревянный дом к брату. Волк притворяется, что сдался и ушёл, но возвращается под видом невинной овечки. Поросята ему не верят, после чего Волк сдувает и деревянный дом. Тогда все три поросёнка собираются в доме из кирпича. Волк прикинулся продавцом щётками и пытается сдуть прочный «волкоупорный» кирпичный дом, но у него не получается. Наконец он пытается войти в дом через дымоход, но Ноф-Ноф снимает крышку кипящего котла заполненного водой, в которую он добавляет скипидар, и Волк падает прямо в котёл. Визжащий от боли Волк убегает, а поросята снова поют «Нам не страшен серый волк». Тогда Ноф-Ноф стучит, в результате чего два его брата решают, что волк вернулся и прячутся под кровать.

Озвучение

Награды 
 1933 — Премия «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм
 1934 — Золотая медаль за лучшую мультипликационную режиссуру Уолту Диснею на МКФ в Венеции.
 1994 — внесение под номером 11 в 50 величайших мультфильмов
 2007 — занесение в Национальный реестр фильмов

Прочее 
 После этого мультфильма, песня Who’s Afraid of the Big Bad Wolf? (в русском переводе — «Нам не страшен серый волк») стала очень популярной.

Премьеры 
  — 27 мая 1933 года состоялась мировая премьера фильма в США.
  — европейская премьера фильма состоялась 1 апреля 1934 года в Хельсинки.
  — в августе 1934 года фильм демонстрировался в рамках II международного кинофестиваля в Венеции..
  — в советском кинопрокате с 5 декабря 1935 года.

См. также 
 Blitz Wolf — мультфильм Текса Эйвери 1942 года про Трёх поросят и Слика (в образе Адольфа Волка).
 Полька для трех поросят — мультфильм 1943 года в серии Merrie Melodies.

Комментарии

Примечания

Ссылки 

Рисованные мультфильмы США 1933 года
Музыкальные мультфильмы США
Silly Symphonies
Национальный реестр фильмов
Мультфильмы о говорящих животных
Мультфильмы о свиньях
Мультфильмы о детях
Короткометражные мультфильмы США
Этнический юмор
Короткометражные мультфильмы США 1930-х годов
Мультфильмы с музыкой Фрэнка Черчилля
Мультфильмы, спродюсированные Уолтом Диснеем